Il gruppo dell'ellestadite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'apatite.

Etimologia 
Il gruppo prende il nome dal nome generico dell'ex minerale ellestadite-(Cl) e fu introdotto per la prima volta da McConnell nel 1937 che lo intitolò al Dr. Ruben Ellestad.

Minerali del gruppo dell'ellestadite 
 Fluorellestadite
 Hydroxylellestadite
 Mattheddleite

Note 

Ellestadite